Шока () — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Шока — село в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области.
 Шока — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.

Фамилия 
 Шока, Эдмунд Казимир (, ; 1927—2014) — американский куриальный кардинал